Тире́ (, от tirer — «тянуть») — один из знаков препинания, применяемый во многих языках. В русскую письменность тире ввёл писатель и историк Н. М. Карамзин. Правила употребления и название этого знака установились не сразу. Он был описан в «Российской грамматике» А. А. Барсова, где был именован «молчанка», затем — «черта», а позднее — «знак мыслеотделительный» (в «Сокращённой русской грамматике» А. Х. Востокова).

В правилах русской пунктуации и типографики упоминается единый знак «тире». В терминах компьютерных технологий (пришедших из английской типографики) он соответствует так называемому длинному тире ().

Использование в русском языке 
Тире, прежде всего, означает пропуски — пропуск связки в сказуемом, пропуск члена предложения в неполных предложениях и в предложениях с нулевым сказуемым, пропуск противительных союзов. Тире как бы компенсирует эти пропущенные слова, сохраняет принадлежащее им место, например:

 «Солотча — извилистая, неглубокая река» (К. Паустовский); — пропуск связки;
 «За шоссе — берёзовый лесок» (И. Бунин); — обозначение нулевого сказуемого в эллиптическом предложении;
 «Нина несла кашу, Витя — пустую кастрюльку с ложкой» (К. Федин); — пропуск сказуемого в неполном предложении;
 «Он считал, что у Бетховена своя „Лунная соната“, а у него — своя, и ещё неизвестно, которая лучше» (В. Каверин); — пропуск подлежащего в неполном предложении;
 «Не с ним — с огнём теперь веду я речь» (И. Снегов); — пропуск противительного союза между однородными членами в простом предложении;
 «В историю впишется он [год 1941-й] особо: не тихий, как многие, — грозовой» (С. Щипачёв); — пропуск противительного союза между однородными членами в простом предложении;
 «Лето припасает — зима поедает» (пословица); — пропуск противительного союза в сложном предложении.

Вторая функция тире — смысловая: передача значений условия, времени, сравнения, следствия, противопоставления и сопоставления в тех случаях, когда эти значения не выражены (опять-таки — пропущены) лексически, то есть союзами.

Такие функции свойственны тире в бессоюзных сложных предложениях, при оформлении которых большую роль играет интонация: первая часть таких предложений произносится с резко нарастающим повышением тона и глубокой паузой перед второй частью, на границе частей и ставится тире. Вот примеры таких предложений:

 «Биться в одиночку — жизни не перевернуть» (Н. Островский); — первая часть предложения означает условие;
 «Проснулся — прабабушки не было, а остальные пили чай» (В. Панова); — в первой части обозначено время;
 «Буланка рванулась, упала на колени, вскочила — воз не пошевелился» (М. Алексеев); — во второй части заключено противопоставление;
 «Она вспомнила Винклера — мёртвая тоска внезапно сжала ей сердце и вернула силы» (К. Паустовский); — вторая часть заключает в себе следствие, вывод из того, о чём сообщается в первой части.

Пунктуация 
 на месте опущенного глагола есть перед именным сказуемым (А гений и злодейство — две вещи несовместные); тире не ставится, когда пропущены глаголы бытия и движения: Книги на полке;
 между именами собственными, совокупностью которых называется учение, явление и т. п. (уравнение Менделеева — Клапейрона; матч Каспаров — Карпов);
 между именами нарицательными, сочетание которых служит определением (отношения учитель — ученик; проблема человек — общество — природа);
 для подчёркивания слов, стоящих в конце предложения, обычно обстоятельств: (И опять побрёл по улице рикша — на этот раз к отелю);
 для подчёркивания противопоставления (Страшно, сладко, неизбежно, надо / Мне — бросаться в многопенный вал, / Вам — зеленоглазою наядой / Петь, плескаться у ирландских скал); тире не ставится перед противительными союзами а и но (ставится запятая);
 при именительном падеже темы, тесно связанной с основным предложением (Дорога в дождь — она не сладость), или в вопросительных предложениях (Парапсихология — это трюк или реальность?);
 между однородными членами при пропуске противительного союза (знание законов не желательно — обязательно);
 между однородными членами для обозначения резкого и неожиданного перехода (Хотел всегда жить в городе — и вот кончаю жизнь в деревне);
 перед обобщающим словом (И эти поездки, и наши с ней разговоры — всё проникнуто было щемящей, безысходной тоской);
 после перечисления, если им предложение не заканчивается (Повсюду: в клубе, на улицах, на скамейках у ворот, в домах — происходили шумные разговоры);
 после интонационной паузы (Лежали мёртвые — и лепетали ужасную, неведомую речь);
 в стилистических целях после союзов и их сочетаний с частицами (…прилегла на камень и — уснула);
 обозначения прямой речи (— Именно то, что наиболее естественно, — заметил Бол-Кунац, — менее всего подобает человеку);
 в значении «от — до» (поезд Москва — Сочи; весна — осень; за первые десять — пятнадцать лет);
 указания диапазонов значений; в этом случае его не отбивают пробелами и ставят вплотную к цифрам (1941—1945 гг., 30—40 граммов);
 на месте пропущенных членов предложения и их частей (Всё лучшее — детям);
 и в других случаях, согласно правилам русского языка.

Типографика 
Тире не должно быть в начале строки, за исключением случая перед началом прямой речи (ставится длинное тире) и использования тире в качестве маркеров пунктов перечисления в списках (ставится короткое тире).

Тире отбивается пробелами по следующим правилам:
 после тире, стоящих в начале абзаца (при прямой речи или в списках), ставится неразрывный пробел обычного размера;
 тире, обозначающее диапазон значений, границы которого заданы числами (1941—1945, XVI—XVII), пробелами не отбивают;
 вокруг всех остальных тире предписывается ставить узкие (2 пункта) пробелы, причём перед тире пробел должен быть неразрывным. Однако из-за технических ограничений компьютерного набора нередко вместо укороченных пробелов ставят обычные; такая практика допускается и официально «в изданиях оперативной полиграфии»;
 тире, идущее за запятой или точкой, по академическим правилам набирается без пробела, однако в современных шрифтах такой набор выглядит некрасиво и от этого требования практически отказались.

Несмотря на фактическое присутствие как длинного, так и короткого варианта тире (отличного от дефиса) в типографике, их названия, по-видимому, не оговаривались. (См. пример из Большой советской энциклопедии под редакцией О. Ю. Шмидта: В испанской церковной скульптуре 17 в. натурализм принимает почти устрашающие формы, к-рые, несмотря на всю их красоту, напоминают почти фантомы паноптикума (Хуан Мартинес Монтаньес-«Голова Марии», Берлин; Алонсо Кано — «Голова Крестителя», Гранада и мн. др.).

Не оговаривалось и применение пробела: оно являлось ситуативным и соответствовало применению разрядки или сжатого текста в зависимости от нужд набора и достатка места на листе. Нормой первой половины XX века при отсутствии разрядки было отсутствие пробела (или весьма незначительный пробел) вокруг любого типа тире.

Длина русского тире правилами современной пунктуации и типографики также не оговаривается: неявно предполагается, что существует единственный знак тире, а длина его определяется шрифтом (для набора на узкую колонку может быть выбран шрифт с более короткими тире).

Однако в последнее время (с распространением компьютерных издательских систем, в которых, по традициям англоязычных стран, в типографской номенклатуре наличествуют «длинное» [em dash] и «среднее» [en dash] тире) в русскую издательскую практику проникают и элементы их одновременного использования. Русское тире в большинстве случаев отождествляется при этом с англо-американским «длинным» тире, а «среднее» встречается преимущественно между цифровыми числовыми границами диапазонов (напр., 1914–1918).

Англо-американская пунктуация

Длинное тире 
 для указания внезапной остановки повествования;
 выделения вводного предложения;
 обозначения открытого диапазона (так называемое висячее тире) (John Smith, 1981—);
 может использоваться и в тех же случаях, что и двоеточие.

Среднее тире 
Используется для обозначения интервалов (June–July 1967, For ages 3–5, New York–London flight), соединения сложных слов, содержащих дефисы (high-priority–high-pressure tasks), и разделения заголовков в составных названиях (как правило, музыкальных релизов и компьютерных игр: Rockin’ Every Night – Live in Japan; Dragon Age: Origins – Awakening). Иногда среднее тире называют коротким тире.

Цифровое тире 
Используется в качестве разделителя в выражениях из одних чисел (например, в телефонных номерах: 123‒45‒67). По ширине равно цифре.

Графические варианты

Длинное тире 
 В американской типографике, в отличие от европейской, не принято отбивать тире пробелами (In North American usage—and also in old British usage—an em dash is never surrounded by spaces). В некоторых изданиях встречаются своего рода односторонние отбивки: тире, используемые подобно скобкам, отбивают с внешней стороны.
 В испанской типографике тире в большинстве случаев не отбивается пробелами или отбивается пробелом с одной стороны (в случае, например, когда тире выполняют роль скобок или отделяют прямую речь от авторской).

Среднее тире 
Не отбивается пробелами, если используется для указания интервалов.
 В Германии и, в ряде случаев, в англо-американской типографике, принято вместо длинного тире использовать среднее, отбивая его пробелами (Wissen einbringen – die ersten Schritte sind ganz einfach!).

Цифровое тире 

Чуть выше других видов тире, так как обычное тире выровнено посередине высоты строчной буквы, а цифровое тире — посередине высоты цифры. Не отбивается пробелами.

Двойное и тройное тире 
В стилистическом справочнике  используется двойное тире  для указания на пропущенное слово или часть слова; при этом между написанной частью слова и символом пробел не ставится. Тройное тире  упоминается как знак, используемый в библиографиях для обозначения того же автора, что и в предыдущей записи, см. также знак повтора.

Компьютерный набор 
В иностранной (прежде всего англо-американской) пунктуации и типографике различается несколько тире разного размера и на разную высоту поднятых над строкой.

Способы ввода с клавиатуры так называемого длинного тире:
 Mac: ,
 GNU/Linux:  или . В файлах раскладок для xkb символ называется «».
 Windows — см. ниже.

В компьютерном наборе типично использование двух дефисов подряд в качестве суррогатного тире (Вот эта фраза -- пример такого использования). Это связано как с отсутствием тире во многих шрифтах и в раскладке (визуальной) клавиатур, так и со стандартной услугой автозамены программами — редакторами текста двойного дефиса на тире, значительно ускоряющей набор. Но при наборе в программах, не имеющих автозамены, подобное «тире» остаётся, и его впоследствии приходится исправлять вручную.

Некоторые текстовые процессоры предоставляют специальные способы ввода типографского тире.

Microsoft Office 
В MS Word можно нажать  для среднего тире (–) и  для длинного (—).

Microsoft Windows 
В операционной системе Microsoft Windows, чтобы напечатать знак, на клавиатуре нужно ввести комбинацию (цифры — на цифровой клавиатуре):
  — для длинного тире;
  — для среднего тире.

Для ввода тире удобно использовать типографскую раскладку Ильи Бирмана; кроме того, возможно создать собственную раскладку с помощью Microsoft Keyboard Layout Creator или правил автозамены в Punto Switcher.

GNU/Linux 
В операционных системах, использующих графический сервер X.Org, ввод символов типографики может быть осуществлён либо через типографскую раскладку (можно временно назначить переключение в неё клавишей  с помощью команды setxkbmap -option lv3:lwin_switch,misc:typo):
  — для длинного тире,
  — для среднего тире,
либо через клавишу , которую надо предварительно назначить (временно — командой setxkbmap -option compose:menu на клавишу ):
    — для длинного тире,
    — для среднего тире.

Android/iOS 
Выбор разных тире появляется после нажатия и удержания клавиши дефиса.

См. также 
 Дефис
 Знаки диапазона

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Дефис и тире в русском языке

Русская письменность